Lilla Grundvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Grundvattnet, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (19,7 ha)
Lilla Grundvattnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Grundvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn